Лаский — польская фамилия. Известные носители:

 Лаский, Альбрехт (1536—1605) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, воевода серадзский (1566—1605), староста спишский и мариенбургский, польский авантюрист.
 Лаский, Иероним (1496—1541) — польский политик и дипломат на службе Сигизмунда Старого, Яноша Запольяи и Фердинанда Габсбурга, дворянин королевский (1519), кравчий великий коронный (1520), воевода серадзский (1523—1541), староста мальборкский, воевода Трансильвании (1530—1534).
 Лаский, Мартин (1799—1853) — российский католический деятель, 
 Лаский, Станислав (1491—1550) — польский публицист и оратор, воевода серадзский (1543—1550), теоретик военного дела, путешественник и дипломат.
 
 Лаский, Ярослав (?—1521) — польский государственный деятель, войский серадзский (1488), воевода ленчицкий (1506—1511) и серадзский (1511—1521).